Echipa națională de fotbal a Uzbekistanului reprezintă Uzbekistan în fotbal și este controlată de Federația de Fotbal din Uzbekistan, forul ce guvernează fotbalul în Uzbekistan.

Campionatul Mondial
1998 până la 2010 - Nu s-a calificat

Cupa Asiei AFC

Antrenori

Legături externe
Uzbekistan Football Federation
FIFA profile: Uzbekistan  / Results  / Fixtures 
AFC profile: Uzbekistan

Echipe naționale de fotbal asiatice
Fotbal în Uzbekistan
Echipe naționale de sport ale Uzbekistanului